L'Eredivisie 2013-2014 è stata la 58ª edizione del campionato olandese. La stagione è iniziata il 2 agosto 2013 e si è conclusa il 18 maggio 2014. L'Ajax, detentore del torneo, ha saputo ripetersi, conquistando il titolo per il quarto anno consecutivo.

Stagione

Novità 
Le retrocesse della stagione 2012-2013, ovvero il VVV-Venlo e il Willem II sono sostituite dal promosso direttamente SC Cambuur e dai Go Ahead Eagles, vincitori dei playoff in Eerste Divisie dopo essersi classificati al 6º posto. Per i primi si tratta della quinta stagione in Eredivisie, nella quale ritornano a distanza di tredici anni dall'ultima volta, mentre per le aquile quattro volte campioni dei Paesi Bassi l'attesa è durata ben diciassette stagioni.

Formula 
Come nella stagione precedente, a causa del Ranking UEFA la squadra campione è ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2014-2015, mentre la 2ª deve affrontare il terzo turno preliminare della stessa competizione. Accede al turno di playoff di UEFA Europa League 2014-2015 la 3ª classificata, al terzo turno preliminare la 4ª classificata e al secondo turno preliminare la vincitrice dei playoff validi, appunto, per assegnare questo posto, che affrontano le squadre dalla 5ª all'8ª classificata. Le squadre al 16º e 17º posto disputano dei playoff promozione-retrocessione contro la 2ª e la 3ª classificata della Eerste Divisie, mentre l'ultima retrocede direttamente.

Squadre partecipanti

Allenatori 
Undici delle diciotto squadre partecipanti alla stagione hanno mantenuto i propri coach e, tra queste, quasi tutte le big. L'unica grande che ha cambiato il proprio allenatore è stata il , il quale ha liberato, alla scadenza del contratto, Dick Advocaat, sostituendolo con Phillip Cocu, alla sua prima esperienza professionistica. Il Vitesse ingaggia dall'Heracles Peter Bosz, mentre la squadra di Almelo si tutela con Jan de Jonge, ex allenatore in seconda dell'Heerenveen. Al Groningen arriva Erwin van de Loi, mentre il PEC Zwolle è affidato all'ex allenatore dello , Ron Jans. Anche le matricole Cambuur e Go Ahead Eagles cambiano il loro mister: alla guida dei primi c'è Dwight Lodeweges, mentre per i secondi arriva dal Cercle Brugge Foeke Booy.

Tabella riassuntiva

Allenatori esonerati, dimessi e subentrati 
: Esonerato Alex Pastoor (19 agosto 2013) - Subentrato (19 agosto 2013) ed esonerato (27 agosto 2013)
Ron de Groot (19 agosto 2013) ed esonerato - Subentrato Anton Janssen (27 agosto 2013).

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Olanda e ammessa alla UEFA Champions League 2014-2015
      Ammesse alla UEFA Champions League 2014-2015
      Ammesse alla UEFA Europa League 2014-2015
      Ammesse ai play-off per entrare nella UEFA Europa League 2014-2015
      Ammesse ai play-off promozione-retrocessione
      Retrocesse in Eerste Divisie 2014-2015

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Verdetti 
  campione d'Olanda 2013-2014 e qualificato alla fase a gironi della UEFA Champions League 2014-2015.
   qualificato al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2014-2015
   qualificato allo spareggio della UEFA Europa League 2014-2015,  qualificato allo spareggio,  qualificato al secondo turno di qualificazione,  qualificato al terzo turno di qualificazione.
   e  parteciperanno alla Eredivisie 2014-2015 dopo lo spareggio-promozione.
  , ,  retrocesse in Eerste Divisie 2014-2015

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-off per l'UEFA Europa League

Semifinali

Finale

Play-off promozione-retrocessione 
 e  si sono giocate con le 8 squadre di Eerste Divisie qualificate ai play-off la possibilità di rimanere in Eredivisie.

Turno 1

Turno 2

Turno 3 

 e  sono promosse in Eredivisie.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie 
 Dalla 4ª alla 6ª giornata:  
 7ª giornata: 
 10ª giornata: 
 12ª giornata: 
 Dalla 13ª alla 18ª giornata: 
 Dalla 20ª alla 34ª giornata:

Classifica in divenire

Media spettatori

Individuali

Classifica marcatori

Partite 
 Maggiore scarto di gol (6):  -  6-0,  -  6-0
 Maggior numero di reti in una giornata (37): 3ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata (28): 3ª giornata

Note 

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
Campionato olandese di calcio